Кукан:
 Кука́н — приспособление в виде петли для сохранения выловленной рыбы.

 Географические объекты:
 Кука́н — посёлок сельского типа в Хабаровском районе Хабаровского края России
 Кука́н — река в Хабаровском крае России.

 Фамилия:

 Кукан, Джозеф Дэвид (, род. 1965) — разработчик компьютерных игр, режиссёр, актёр, сценарист и специалист по кастингу для компаний, разрабатывающих компьютерные игры.
 Кукан, Дин (род. 1993) — швейцарский хоккеист.
 Кукан, Мурат Рашидович — народный артист России, художественный руководитель национального театра Республики Адыгея.
 Кукан, Эдуард (, род. 1939) — словацкий дипломат и политик.

См. также 
 Ку́кань — деревня в Западно-Поморском воеводстве Польши.